Besullo puede referirse a:

 Besullo, una parroquia y un pueblo del concejo de Cangas del Narcea en Asturias, España.
 Besullo, una parroquia del concejo asturiano de Allande.